IBM steht für:

 IBM, das Wirtschaftsunternehmen International Business Machines
 Izu-Bonin-Marianen-Inselbogen
 Inclusion Body Myositis, siehe Sporadische Einschlusskörpermyositis
 Individual-based Model
Interacting Boson Model, siehe Interacting Boson Approximation

Ibm ist der Name oder Namensteil folgender geografischer Objekte:
 Ibm (Gemeinde Eggelsberg), Ortschaft von Eggelsberg, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Dorfibm, Ortschaft von Franking, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

I.B.M. steht für:
 International Brotherhood of Magicians

ibm steht für:
 Agoi (ISO-639-3-Code), Cross-River-Sprache

Siehe auch:
 Ibn

Abkürzung